3. mistrovství Evropy v basketbalu žen proběhlo v dnech 18. – 25. 5. v Moskvě v Sovětském svazu.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin. Vítězové základních skupin postoupili do finálové skupiny, družstva na druhém místě hrála ve skupině o 4.–6. místo, družstva na třetím místě hrála ve skupině 7.–9. místo a družstva na čtvrtém místě hrála ve skupině o 10.–12. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 ČSR –  Bulharsko 56:47 (33:22)

18. května 1952 – Moskva

 Francie –  Rumunsko 45:28 (34:15)

18. května 1952 – Moskva

 ČSR –  Francie 62:44 (30:21)

19. května 1952 – Moskva

 Rumunsko –  Bulharsko 34:33 (16:20)

19. května 1952 – Moskva

 ČSR –  Rumunsko 55:28 (36:18)

20. května 1952 – Moskva

 Bulharsko –  Francie 63:49 (23:24)

20. května 1952 – Moskva

Skupina B 

 Maďarsko -  Itálie 58:18 (29:5)

18. května 1952 – Moskva

 Rakousko -  Finsko 44:21 (25:18)

18. května 1952 – Moskva

 Itálie -  Rakousko 50:24 (30:17)

19. května 1952 – Moskva

 Maďarsko -  Finsko79:28 (38:13)

19. května 1952 – Moskva

 Itálie -  Finsko 60:28 (25:15)

20. května 1952 – Moskva

 Maďarsko -  Rakousko 79:21 (38:14)

20. května 1952 – Moskva

Skupina C 

 Polsko -  Švýcarsko 40:22 (23:10)

18. května 1952 – Moskva

 SSSR -  NDR 133:4 (65: 2)

18. května 1952 – Moskva

 Švýcarsko -  NDR 53:8 (25:3)

19. května 1952 – Moskva

 SSSR -  Polsko 64:26 (30:15)

19. května 1952 – Moskva

 SSSR -  Švýcarsko 104:12 (60:3)

20. května 1952 – Moskva

 Polsko -  NDR 96:12 (44:6)

20. května 1952 – Moskva

Finále 

 ČSR –  Maďarsko 65:36 (27:19)

22. května 1952 – Moskva

 SSSR -  Maďarsko 71:41 (36:20)

23. května 1952 – Moskva

 SSSR -  ČSR 52:29 (29:22)

25. května 1952 - Moskva
Rozhodčí: Van der Peren (BEL), Szeremeta (POL)
 
SSSR: Mamentějevová (27), Maximovová (17), Alexejevová (5), Kopilovová (2), Mojsejevová (1).

ČSR: Hubálková (7), Blahoutová (6), Havlíková (6), Tomášková (4), Kopanicová (3),
Dobrá-Vágnerová (2), Kopáčková (1).

O 4. - 6. místo 

 Polsko -  Itálie 42:35 (27:24)

22. května 1952 – Moskva

 Bulharsko -  Itálie 50:45 (29:20)

23. května 1952 – Moskva

 Bulharsko -  Polsko 70:36 (36:20)

25. května 1952 – Moskva

O 7. - 9. místo 

 Švýcarsko -  Rakousko 34:25 (15:9)

22. května 1952 – Moskva

 Francie -  Rakousko 52:18 (17:9)

23. května 1952 – Moskva

 Francie -  Švýcarsko 46:31 (25:9)

25. května 1952 – Moskva

O 10. - 12. místo 

 Finsko -  NDR 45:27 (19:13)

22. května 1952 – Moskva

 Rumunsko -  NDR 77:15 (44:7)

23. května 1952 – Moskva

 Rumunsko -  Finsko 41:35 (14:16)

25. května 1952 – Moskva

Soupisky 
1.  SSSR

2.  ČSR

3.  Maďarsko

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (cs) Archiv časopisů
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Sport-komplett

Mistrovství Evropy v basketbalu žen
Basketbal v roce 1952
Basketbal v Sovětském svazu
Sportovní události v Moskvě
Sport v Rusku v roce 1952
Basketbal v Rusku
Sport v Evropě v roce 1952